Con il nome Teatro Bellini ci si può riferire ai seguenti teatri:
 il Teatro Bellini di Napoli
 il Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania
 il Teatro Bellini di Palermo
 il Teatro Bellini di Adrano in provincia di Catania
 il Teatro Bellini di Acireale in provincia di Catania